Die Fechtweltmeisterschaften 2012 fanden vom 13. bis 14. April 2012 in Kiew (Ukraine) statt, Veranstaltungsort war der Sportpalast Kiew.

Die Ukraine war zum ersten Mal Gastgeber der Fechtweltmeisterschaften. Auf dem Programm standen nur die Mannschaftswettbewerbe im Damensäbel und Herrendegen, da diese Wettbewerbe nicht im Programm der Olympischen Spiele 2012 enthalten waren.

Ergebnisse Herren

Degen-Mannschaft 
14. Platz: Deutscher Kader
Jörg FiedlerMartin SchmittStephan ReinConstantin Böhm
Samstag, 14. April 2012

Turnierplan

Ergebnisse Damen

Säbel-Mannschaft 
6. Platz: Deutscher Kader
Alexandra BujdosóStefanie KubissaAnna LimbachSibylle Klemm
Freitag, 13. April 2012

Turnierplan

Medaillenspiegel

Weblinks 
 
 Offizielle Ergebnisseite der FIE

Einzelnachweise 

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Kiew